

Cinema
 Showtime – film del 2002 con Eddie Murphy e Robert De Niro

Musica
 Showtime – album di James Brown del 1964
 Showtime – album di Ry Cooder del 1977
 Showtime! – album dei The J. Geils Band del 1982
 Showtime – album dei Nitzer Ebb del 1990
 Showtime – album di Dizzee Rascal del 2004
 Showtime – album dei Bro'Sis del 2004
 Showtime – album degli UFO del 2005
 Showtime – singolo di Francesco De Gregori del 2013

Televisione
 Showtime, emittente televisiva statunitense

Informatica
 Nero Showtime – software multimediale della suite Nero prodotto da Nero AG